Al rojo vivo es una expresión que puede referirse a un hierro o metal, de color rojo por estar a muy altas temperaturas, o una situación o persona con una actitud muy nerviosa. 

También puede referirse a:

Cine 
 White Heat (película), Al rojo vivo, película de 1949 estadounidense dirigida por Raoul Walsh.
 Al rojo vivo (película de 1969), obra mexicana dirigida por Gilberto Gazcón.
 Mercury Rising, Al rojo vivo, película estadounidense de 1998 dirigida por Harold Becker.

Televisión 
 Al rojo vivo (1980), telenovela mexicana.
 Al rojo vivo (2002-), programa de televisión de la cadena Telemundo, en Estados Unidos.
 Al rojo vivo (2010-), programa de televisión de la cadena laSexta, en España.

Enlaces externos